Life on Mars bezeichnet:

 ein Lied von David Bowie, veröffentlicht auf seinem vierten Studioalbum Hunky Dory, siehe Life on Mars? (Lied)
 den nach diesem Lied gewählten Originaltitel einer britischen Fernsehserie, siehe Life on Mars – Gefangen in den 70ern
 den Titel eines US-amerikanischen Remakes der britischen Fernsehserie, siehe Life on Mars (US-amerikanische Fernsehserie)

siehe auch:
 Leben auf dem Mars